La  Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard fut en séance entre le  et 1850.

 fut élu président.

L'assemblée siégea au plaisir du lieutenant-gouverneur, .

Membres

Notes et références

Bibliographie 
 

Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard